Ел Мадроњо има више значења:

 Ел Мадроњо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мадроњо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мадроњо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мадроњо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мадроњо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мадроњо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мадроњо (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мадроњо, Ла Куева (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мадроњо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мадроњо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мадроњо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мадроњо, Пенсамијенто (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мадроњо (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мадроњо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мадроњо (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мадроњо (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мадроњо (Хучитепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Мадроњо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мадроњо (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мадроњо (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мадроњо (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Мадроњо (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Мадроњо (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Мадроњо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мадроњо (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мадроњо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мадроњо (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мадроњо (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику